Toponímia:
 Casas Adobes, concentració de població designada pel cens de l'estat d'Arizona (Estats Units)
 Casas Altas, municipi del País Valencià a la comarca del Racó
 Casas Bajas, municipi del País Valencià a la comarca del Racó d'Ademús
 Casas de Benítez, municipi a la província de Conca (Castella la Manxa)
 Casas del Castañar, municipi a la província de Càceres (Extremadura)
 Casas de Cuadra, pedania del municipi valencià de Requena (Plana d'Utiel)
 Casas de Don Antonio, municipi a la província de Càceres (Extremadura)
 Casas de Don Gómez, municipi a la província de Càceres (Extremadura)
 Casas de Don Pedro, municipi a la província de Badajoz (Extremadura)
 Casas de Eufemia, pedania del municipi valencià de Requena (Plana d'Utiel)
 Casas de Fernando Alonso, municipi a la província de Conca (Castella-la Manxa)
 Casas de Garcimolina, municipi a la província de Conca (Castella-La Manxa)
 Casas de Guijarro, municipi a la província de Conca (Castella-La Manxa)
 Casas de Haro, municipi a la província de Conca (Castella-La Manxa)
 Casas-Ibáñez, municipi a la província d'Albacete
 Casas de Juan Núñez, municipi a la província d'Albacete
 Casas de Lázaro, municipi a la província d'Albacete
 Casas de Millán, municipi a la província de Càceres (Extremadura)
 Casas de Miravete, municipi a la província de Càceres (Extremadura)
 Casas del Monte, municipi espanyol pertanyent a la província de Càceres (Extremadura)
 Casas de los Pinos, municipi a la província de Conca (Castella-La Manxa)
 Casas del Puerto, municipi a la província d'Àvila (Castella i Lleó)
 Casas de Reina, municipi a la província de Badajoz (Extremadura)
 Casas del Río, pedania del municipi valencià de Requena (Plana d'Utiel)
 Casas de San Galindo, municipi a la província de Guadalajara (Castella-La Manxa)
 Casas de Sotos, pedania del municipi valencià de Requena (Plana d'Utiel)
 Casas de Ves, poble del nord-est a la província d'Albacete entre els rius Xúquer i Cabirol)
 Benalup-Casas Viejas, localitat a la província de Cadis (Andalusia, Espanya)
 Can Casas (el Bruc), edifici senyorial al bell mig del poble del Bruc (Anoia)
 Las Casas del Conde, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó)
 Biografies:
 Àngel Casas i Mas (Barcelona, 1946), presentador de televisió català
 Bartolomé de Las Casas (Sevilla, 1484 - Madrid, 1566), frare dominic andalús del Regne de Castella, cronista, teòleg, bisbe de Chiapas (Mèxic)
 Blanca Casas Brullet (Mataró, 1973), artista catalana
 Carles Casas i Comas (Sant Esteve d'en Bas, Garrotxa, 1958), pilot de trial català
 Carme Casas Godessart (Alcalá de Gurrea, 1921 - Tarragona, 2013), sindicalista i política aragonesa
 Creu Casas i Sicart (Barcelona, 1913 - 2007), farmacèutica, professora de la Universitat
 Estanislau Casas i Sanmartí (Manresa, 1883 - 1905), fundador i primer director de l'Orfeó Manresà
 Francesc Casas i Sala (Manresa, 1896 - Terol, 1936), advocat i polític
 Francisco de las Casas, conqueridor espanyol de Mèxic i Hondures
 Gabriel Casas i Galobardes (Barcelona, 1892 - Barcelona, 1973), fotògraf
 Gastón Casas (La Plata, 1978), futbolista argentí
 Jaume Casas i Sargatal
 Javier Casas Cuevas (Bilbao, 1982), futbolista basc que ocupa la posició de defensa
 Joan Casas, diversos personatges
 Joaquim Casas i Carbó (Barcelona, 1858 - 1943), advocat, editor i escriptor
 Jordi Casas i Bedós (Sabadell, 1954), polític català
 José Casas García (Avilés, 1945), ciclista asturià
 Jordi Casas i Rodríguez
 José Mauricio Casas Chico (Rio de Janeiro, 1971), futbolista hispanobrasiler
 Josep Casas, diversos personatges
 Josep Manuel Casas i Torres (València, 1916 - 2010, Madrid), geògraf i catedràtic d'universitat valencià
 Josep Maria Casas Boladeras (Matamargó de Pinós, Solsonès, 1923 - Terrassa, 2010), directiu de serveis socials
 Josep Maria Casas-Huguet (el Bruc, 1929), advocat, filòsof humanista, assagista, conferenciant i poeta
 Josep Maria Casas i de Muller (Tarragona, 1890 - Barcelona, 1975), escriptor, poeta i matemàtic
 Helena Casas (Barcelona), cantant i músic
 Helena Casas Roige (1988, Vila-seca), ciclista de pista catalana
 Hermenegildo Casas Jiménez (Riotinto, 1892 - Mèxic DF, 1967), polític socialista espanyol
 María Emilia Casas Baamonde (Monforte de Lemos, 1950), jurista espanyola que fou membre del Tribunal Constitucional d'Espanya (1998 i 2011)
 Mario Casas Sierra (La Corunya, 1986), actor gallec
 Martí Casas i Rabiol (Malgrat de Mar, 1845-1924), empresari català
 Miquel Casas, diversos personatges
 Montserrat Casas Ametller (Hostalric, 1955 - Barcelona, 2013), rectora de la Universitat de les Illes Balears (2007-2013)
 Narcís Casas, diversos personatges
 Pere Casas Abarca (Barcelona, 1875 - 1958), pintor, escultor, fotògraf i cartellista català
 Ramon Casas i Carbó (Barcelona, 1866 - 1932), pintor, dibuixant i cartellista vinculat a l'impressionisme i al modernisme català
 Ricard Casas i Gurt (Manresa, 1962), entrenador català de bàsquet
 Salvador Casas i Busquets, escriptor de novel·la negra
 Víctor Casas (La Corunya, 1900 - Poio, 1936), articulista
 Miscel·lània: Casas i Bardés, empresa catalana d'ebenisteria especialitzada en la construcció d'arrambadors